Flickenschildt ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Flickenschildt (1905–1977), deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin
 Hilke Flickenschildt (* 1951), deutsche Schauspielerin, Dialogbuchautorin und Dialogregisseurin